Cedar es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Cedar (Iowa)
 Condado de Cedar (Misuri)
 Condado de Cedar (Nebraska)